UK Championship 1985 (Coral UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 15 november och 1 december 1985 i Guild Hall i Preston, England. Steve Davis vann turneringen efter att ha slagit Willie Thorne i finalen med 16-14.

Finalen
Willie Thorne ledde med 13-8 inför den sista sessionens spel, och var inne och spelade i sessionens första frame. Vid ställningen 59-59 missade han en enkel sista blå från prick, varpå Davis sänkte de sista bollarna och därefter vände och vann matchen med 16-14. Thorne har blivit påmind om denna miss många gånger under och efter sin karriär.

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången. Alla de högst rankade spelarna vann i första omgången, men det kan noteras att kanadensaren Bill Werbeniuk, nr 17 i världen, förlorade mot 72-årige Fred Davis!

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Database
Snooker Scene

1985 i Storbritannien
1985